{{DISPLAYTITLE:(5396) 1988 SH1}}

Az (5396) 1988 SH1 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Henri Debehogne fedezte fel 1988. szeptember 20-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (5001–5500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói